Вал Едвард Килмер () је амерички глумац, рођен 31. децембра 1959. године у Лос Анђелесу (САД).

Филмографија 

|-
| 1984. || Строго поверљиво || -{Top Secret!}- || Ник Риверс || 
|-
| 1985. || || -{Real Genius}- || Крис Најт || 
|-
| 1986. || Топ ган || -{Top Gun}- || поручник Том „Ледени” Казански || 
|-
| 1988. || Вилоу || -{Willow}- || -{Madmartigan}- || 
|-
| 1989. || || -{Gore Vidal's Billy the Kid}- || -{William Bonney}- || 
|-
| 1989. || || -{Kill Me Again}- || -{Jack Andrews}- || 
|-
| 1991. || Дорси || -{The Doors}- || Џим Морисон || 
|-
| 1992. || || -{Thunderheart}- || -{Ray Levoi}- || Срце грома
|-
| 1993. || Права ствар || -{The Real McCoy}- || -{J.T. Barker}- || 
|-
| 1993. || || -{Tombstone}- || Док Холидеј || 
|-
| 1993. || Права романса || -{True Romance}- || -{Mentor (Elvis)}- || 
|-
| 1995. || Бетмен заувек || -{Batman Forever}- || Бетмен / Брус Вејн || 
|-
| 1995. || Врелина || -{Heat}- || -{Chris Shiherlis}- || 
|-
| 1995. || || -{Wings of Courage}- || -{Jean Mermoz}- || 
|-
| 1996. || Острво доктора Мороа || -{The Island of Dr. Moreau}- || Монтгомери || 
|-
| 1996. || Дух и тама || -{The Ghost and the Darkness}- || -{Col. John Henry Patterson}- || 
|-
| 1997. || Светац || -{The Saint}- || Сајмон Темплар || 
|-
| 1998. || Принц Египта || -{The Prince of Egypt}- || Мојсије/Бог || 
|-
| 1999. || || -{At First Sight}- || -{Virgil 'Virg' Adamson}- || 
|-
| 2000. || || -{Red Planet}- || -{Robby Gallagher}- || 
|-
| 2002. || || -{The Salton Sea}- || -{Danny Parker/ Tom Van Allen}- || 
|-
| 2003. || || -{Wonderland}- || -{John Holmes}- || 
|-
| 2003. || Нестале || -{The Missing}- || -{Lt. Jim Ducharme}- || 
|-
| 2004. || Спартанац || -{Spartan}- || Роберт Скот || 
|-
| 2004. || || -{Stateside}- || -{Staff Sergeant Skeer}- || 
|-
| 2004. || Александар || -{Alexander}- || Филип II Македонски || 
|-
| 2005. || || -{Mindhunters}- || -{Jake Harris}- || 
|-
| 2005. || Кис, кис, бенг, бенг || -{Kiss Kiss Bang Bang}- || -{Gay Perry}- || 
|-
| 2006. || Изигран || -{Played}- || || 
|-
| 2006. || Дежа ви || -{Deja Vu}- || -{Agent Andrew Pryzwarra}- || 
|-
| 2007. || || -{Comanche Moon}- || -{Inish Scull}- || 
|-
| 2007. || || -{American Meth}- || глас (документарни) || 
|-
| 2007. || || -{Have Dreams, Will Travel}- || -{Henderson}- || 
|-
| 2008. || || -{Comanche Moon}- || Inish Scull ||
|-
| 2008. || || -{Knight Rider}- || voice of KITT ||
|-
| 2008. || || -{Conspiracy}- || MacPherson ||
|-
| 2008. || || -{Delgo}- || Bogardus (voice) ||
|-
| 2008. || || -{Columbus Day}- || John ||
|-
| 2008. || || -{American Cowslip}- || Todd Inglebrink ||
|-
| 2008. || XIII || -{XIII}- || Mongoose ||
|-
| 2008. || || -{Felon}- || John Smith ||
|-
| 2009. || || -{Streets of Blood}- || ||
|-
| 2017. || Песма до песме || -{Song to Song}- || Двејн ||
|-
| 2022. || Топ ган 2: Маверик || -{Top Gun: Maverick}- || командант Том „Ледени” Казански || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1959.
Људи из Лос Анђелеса
Амерички глумци
Добитници награде Сателит